Avonlea (Île-du-Prince-Édouard)
 Avonlea (Saskatchewan)
 Les Contes d'Avonlea, série télévisée canadienne diffusée entre le  et le